Рекорди України з десятиборства визнаються Федерацією легкої атлетики України з-поміж результатів, показаних українськими легкоатлетами, за умови дотримання встановлених вимог.

Перший національний рекорд з десятиборства був зафіксований в 1926.

Хронологія рекордів 

Таблиці підрахунку очок змінювались кілька разів за історію дисципліни. Чинна на даний момент таблиця діє з 1985. Для порівняння, навпроти нижчевказаних рекордів також вказані їх еквіваленти за таблицями 1985 року.

Див. також 

 Хронологія світових рекордів з легкої атлетики – Десятиборство (чоловіки)
 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики – Десятиборство (чоловіки)
 Хронологія рекордів СРСР з легкої атлетики – Десятиборство (чоловіки)

Примітки

Джерела 

 
 

Чоловіки